L'Église évangélique luthérienne en Bavière (en allemand Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern ) est une Église Protestante et un établissement public du culte allemand dont le territoire canonique couvre le land de Bavière. Son siège est situé à Munich. Son évêque dirigeant (Landesbischof) est depuis 2011 Heinrich Bedford-Strohm, qui est assisté de plusieurs évêques régionaux (Regionalbischöfe).

L'Église est de tradition luthérienne et membre de l'Église évangélique en Allemagne (EKD). En , elle comptait 2 297 528 membres répartis en 1 531 paroisses. Bien que le catholicisme soit la religion dominante en Bavière, certaines régions et villes, comme la Franconie et Nuremberg, sont de tradition luthérienne, ce qui fait de l'Église évangélique luthérienne en Bavière la première confession protestante de Bavière et la deuxième Église chrétienne après l'Église catholique.

L'Église accepte l'ordination des femmes.

Notes et références 

Eglise lutherienne
Baviere, Eglise
Baviere
Religion en Bavière
Baviere, Eglise
Baviere, Eglise